Double or Nothing 2020 — второе ежегодное реслинг-шоу, Double or Nothing. Одно из четырёх ведущих Pay-per-view производства All Elite Wrestling. Проходило 23 мая 2020 года на арене Daily's Place и TIAA Bank Field в городе Джэксонвилл, штат Флорида, Соединённые Штаты Америки. Шоу стало вторым мероприятием в хронологии Double or Nothing. Все матчи кроме одного транслировались в прямом эфире, с домашней арены AEW Daily's Place. Финальный матч быдл записан заранее, на стадионе TIAA Bank Field и транслировался в записи. Во время трансляции шоу было представлено новое, второстепенное, телевизионное чемпионство промоушна, специальный гость Майк Тайсон показал временный дизайн титула чемпионат TNT AEW.

Первоначально мероприятие планировалось провести на MGM Grand Garden Arena, в пригороде Лас-Вегаса, штат Невада в Парадайс, где состоялось первое Pay-per-view Double or Nothing. Однако от этой арены пришлось отказаться, так как на данной площадки были отменены все массовые мероприятия в связи с пандемией COVID-19. В связи с этим запретом PPV было перенесено на арену Daily's Place где с марта проводятся все мероприятия AEW, а один матч был записан на TIAA Bank Field, домашней арене клуба Джэксонвилл Джагуарс владельцем которого является Шахид Хан главный спонсор AEW. Данное PPV стало первым шоу проведённое в период пандемии, которое не связано с WWE.

На мероприятии было проведено девять матчей, один на Buy In и восемь в основное время PPV. В главном событии Элита (Адам Пейдж, Кенни Омега, Мэтт Харди, Мэтт Джексон и Ник Джексон) победили Внутренний круг (Криса Джерико, Джейка Хагера, Сэмми Гевары, Сантаны и Ортиcа) в кинематографическом матче на стадионе. В титульных матчах Джон Моксли победил Броди Ли, защитив титул чемпиона мира AEW, Хикару Шида победила Найлу Роуз став новой женской чемпионкой мира AEW, а Коди в сопровождении Арна Андерсона победил Лэнса Арчера которого сопровождал Джейк Робертс в финале турнира, за титул чемпиона TNT AEW. Также состоялись два матча за первое претендентство. Брайан Кейдж в сопровождении Тэзза победил Дарби Аллина, Кольта Кабану, Оранджа Кэссиди, Джои Джанелу, Скорпио Ская, Кипа Сабиана которого сопровождали (Джимми Хэвок и Пенелопа Форд), Фрэнки Казаряна и Лучазавра в матче Casino Ladder Match, а Лучшие друзья (Чак Тейлор и Трент) победили Private Party (Исайя Кэссиди и Марка Куина).

Результаты матчей

Турнир за титул чемпиона TNT AEW 

Первые участники турнира за чемпионство TNT были объявлены на очередном выпуске AEW Dark 31 марта, оставшиеся были объявлены на очередном выпуске AEW Dynamite. Турнир начался 8 апреля на одном из выпусков AEW Dynamite и завершился на Double or Nothing (2020) 23 мая.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Double or Nothing 2020
 Официальный сайт All Elite Wrestling

AEW Double or Nothing
D
D
D
D
Влияние пандемии COVID-19 на телевидение